Remplaçant peut faire référence à :
 Titulaire remplaçant, un métier de l'Éducation nationale française ;
 Médecin remplaçant, un métier de la santé ;
 Remplaçant (football).